Bienefeld ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Bienefeld (1926–1995), deutscher Architekt
 Nikolaus Bienefeld (* 1958), deutscher Architekt und Hochschullehrer